

Шоккарагай — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Шоккарагай — село, Костанайський район, Костанайська область